Демократична Сокира (сокращенно ДемСокира, ДС, Д7, D7) — украинская политическая партия и общественная организация, основанная в 2018 году.

История

Создание 
В конце апреля 2018 года было заявлено о создании партии под названием «Демократична Орда». Заявления о вступлении или поддержку партии одновременно сделали около 30 известных блогеров (среди самых известных: Юрий Гудыменко, Игорь Бигдан), журналистов (Виктор Трегубов, в тот момент — главный редактор сайта «Пётр и Мазепа»), Михаил Макарук (волонтер Народного Тыла и сообщества Inform Napalm), бизнесменов (Богдана Яровая, Филипп Духлий), хакеров (люди, известные под никами «Sean Townsend» и «Jeoffrey Dahmer» из «Українського кіберальянсу»), ветеранов АТО (Александр Золотько, Антон Колумбет и др.), волонтеров (Serg Marco, Ярослав Матюшин), программистов и писателей и т. д.. Летом 2018 было объявлено о переименовании партии из «Демократична Орда» в «Демократичну Сокиру». Учредители объяснили это негативными коннотациями, которые вызвало слово «орда» в названии.

4 августа 2018 в пабе «Свой в доску» состоялось учредительное собрание партии, на которые пришло 400 человек. 27 декабря 2018 в Министерство юстиции Украины были поданы документы для официальной регистрации партии. Официально внесены Министерством юстиции в реестр политических партий 22 мая 2019.

Парламентские выборы 2019 
15 мая 2019, известные своей проевропейской и антироссийской политикой, политические партии «Сила людей», «Украинская Галицкая партия» и «Демократична Сокира» стали партнерами для координации своей работы в «сопротивлении российскому реваншу» и продвижению демократических реформ.

13 июня 2019 ЦИК зарегистрировала 10 кандидатов по одномандатным избирательным округам. Ни одному из кандидатов не удалось победить, наибольших результатов достигли Антон Колумбет и Никита Соловьев, 4,3 % и 3,4 % соответственно.

Местные выборы 2020 
Партия принимала выборочно участие в местных выборах — в Киеве, Харькове, Черкассах, Краматорске, Боярке, пристоличных ОТГ. В некоторых городах — Одессе, Ирпене, Черновцах, Львове, активисты партии баллотировались от близких политических сил. В Киеве «Демократическую Сокиру» сначала необоснованно не допустили к выборам из-за того, что залог платила не местная парторганизация, а центральная. Партия проиграла иск к избирательной комиссии в Окружном административном суде, но выиграла в апелляционной инстанции, и заставила городскую избирательную комиссию зарегистрировать себя как участника. По итогам выборов в Киеве «Демократическая Сокира» набрала 1,63 процента (11 299 голосов), в Харькове — 1,13 процентов (3647 голосов), в Краматорске — 2,12 процента (833 голоса). В Краматорске кандидат на должность городского головы Юрий Трембач получил на выборах третье место, набрав 1206 голосов. В ряде городов партия, согласно заключенных меморандумов, делегировала своих членов в списки других партий — Украинской галицкой партии (Ивано-Франковск), Партии развития общин (Житомир), Европейской солидарности (Одесса, Ирпень, Черновцы). Председатель отделения партии в Черновцах Артем Жук прошел в районный совет, председатель львовской ячейки Николай Лупий — в горсовет Городка.

Идеология 
Выступает за «рынок земли, либерализацию оружейного законодательства, последовательную декриминализацию наркотиков, легализацию казино и проституции и все другие инициативы, направленные на максимальное освобождение ответственного гражданина от диктата социалистического государства». Краеугольным камнем идеологии партия считает минимизацию влияния государства на жизнь граждан, поэтому её общая программа и отраслевые приложения является производным от этой идеологемы — продажа земель, тотальная приватизация, максимальная дерегуляция.

Деятельность

Акции 
9 мая 2018 партия провела акцию «Weteran WoW», которую СМИ назвали «Безсмертний орк» (), выйдя на акцию «Бессмертный полк» с портретами героев компьютерной игры «World of Warcraft». Акция вызвала осуждение в российских медиа, а её участники объяснили свой выход желанием «уничтожить очередной проект российской пропаганды».

Также, 19 мая 2018, партия участвовала в «Конопляном марше—2018» — акции, посвященной разрешения на использование каннабиса в медицинских целях.

31 августа 2018 Демократична Сокира высмеяла смерть певца Иосифа Кобзона и провела «митинг траура» под посольством РФ в Киеве. Участники акции принесли под посольство несколько десятков детских пирамидок и несколько подобных секс-игрушек, ссылаясь на случай, когда Кобзон подарил игрушку для младенцев восьмилетнему онкобольному мальчику. Кроме того было принесено два порванных баяна в качестве отсылки к известному анекдоту о похоронах тещи. Акцию также поддержали в Харькове.

2 сентября 2018 сторонники партии провели акцию под посольством РФ по поводу смерти руководителя ДНР Александра Захарченко. Активисты принесли под посольство жареных кур, напоминая о бизнесе Захарченко до начала войны.

6 октября 2018 в Киеве был проведен марш за легализацию оружия и право на самооборону под названием «Марш 11 %».

27 октября 2018 активисты партии присоединились к акции «Конопляный Марш Свободы», проходившей под Кабмином.

В рамках пиар-кампании в поддержку замены налога на прибыль налогом на выведен капитал 6 ноября 2018 года была проведена акция «Хрестовий похід за ПнВК» ().

18 декабря 2018 партия вместе с Украинским обществом экономических свобод и ОО «Украинские Студенты за Свободу» провели первую в Украине акцию за отмену моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

23 февраля 2019, в Харькове состоялся «Марш злых харьковчан», к которому присоединились местные активисты партии. Участники требовали от городских властей во главе с Геннадием Кернесом выполнить решение суда о приостановлении повышения цен на проезд в муниципальном транспорте.

9 мая 2019 партия вновь вышла против акции «Бессмертный полк», назвав свою контр-акцию «Безсмертний Грут» () с целью «высмеять пророссийских организаторов „Бессмертного полка“». Состоялась в четырёх городах одновременно: в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепре. В Киеве полиция не пропустила активистов партии к месту проведения основной акции.

25 мая 2019 прошла всеукраинская акция: «Згадай про моряків. Півроку в полоні» (), организованная совместно с партиями «Сила людей» и «Украинская Галицкая партия». Акция прошла без партийной символики только с флагами Украины по многим городам.

В Мариуполе, Запорожье, Днепре, Киеве и Кривом Роге при участии партии, 6 июня 2019 состоялась всеукраинская экоакция протеста против загрязнения воздуха предприятиями компании «Метинвест», принадлежащий олигарху Ринату Ахметову.

10 июня 2019 под Администрацией президента Украины прошла мирная акция «Зупини капітуляцію» (). Поводом для возмущения стало включения Леонида Кучмы в состав переговорной группы в Минске и его попытки вести антиукраинскую пропаганду и продвигать решения, откровенно вредят государству. Также активисты требовали от президента Зеленского освободить от должностей пресс-секретаря Юлию Мендель и голову Администрация президента Андрея Богдана, а также внести волонтеров к делегации на Минских переговорах.

15 июня 2019 «ДемСокира» приняла участие в акции «Конопляный Марш Свободы», проходившей под стенами Верховной Рады. Активисты требовали от властей легализации медицинского каннабиса.

Под стенами Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания во время заседания об аннулировании лицензии телеканала NewsOne собрались сразу две акции протеста. Часть людей вышла на поддержку телеканала. Активисты политсилы, со своей стороны, протестовали против деятельности вещателя. Во время протеста произошел конфликт в результате которого полиция задержала одного из лидеров партии Юрия Гудыменко. Впрочем, вскоре его отпустили из полицейского участка.

20 сентября 2019 под Офисом Президента Украины в Киеве проходила акция «Імпічмент Коломойському» (). Активисты требовали от Президента Украины Владимира Зеленского лишить Коломойского влияния на украинскую политику, забрав у него украинское гражданство. Представители политсилы отметили, что информацию о наличии у Коломойского гражданств других государств они передали в Государственную миграционную службу Украины.

Партия "Демократична Сокира"является одним из инициаторов и организаторов ряда акций под названием «Ні капітуляції!» (), Которые начались в октябре 2019 года. Участники акций считают имплементацию Минских соглашений по «формуле Штайнмайера» капитуляцией перед Россией в российско-украинской войне.

9 октября под Верховной Радой в Киеве состоялась акция «Перший платний мітинг проти платних мітингів» (). За вход на мероприятие надо было заплатить, за возможность прийти с плакатами или выступить на митинге нужно было заплатить дороже. Данное мероприятие было посвящено заявлениям о проплаченных митингов со стороны главы офиса президента Андрея Богдана и блогера Анатолия Шария.

17 октября 2019 под зданием Хозяйственного суда города Киева собрались десятки представителей медиа и более 100 активистов партии «Демократична Сокира». Здесь должны были состояться дебаты по делу о национализации «Приватбанка». Экс-владельцы банка, в частности олигарх Игорь Коломойский и связанная с ним оффшорная компания Triantal Investments, судятся с требованием признать национализацию незаконной. Акция протеста под судом является элементом «затягивания, давлением на суд и противодействия правосудию», заявил адвокат Игоря Коломойского Александр Винниченко. В конце концов судебного заседания вообще не произошло, представители Национального банка Украины объяснили, что Хозяйственный суд приостановил процесс до рассмотрения апелляции на решение о признании национализации банка незаконной. Эту апелляцию должен рассмотреть Шестой апелляционный административный суд города Киева.

24 октября 2019 активисты партии устроили акцию за свободную возможность украинцам продавать и покупать землю. Акция протеста проходила в шутливых тонах, Владимира Зеленского сравнивали с лидером Северной Кореи, а в конце на сцену вышел двойник Ким Чен Ына.

Также, 26 октября 2019 года, активисты партии присоединились к очередной акции под названием «Конопляный Марш Свободы» с требованием легализовать медицинский каннабис.

8 ноября 2019 в Харькове было восстановлено мемориальную табличку в честь бывшего руководителя КГБ Юрия Шрамко, которую накануне сняли представители организации Национальные дружины. Через несколько часов табличку облили красной и зелёной красками. Кроме этого, на ней завилась наклейка с названием партии «Демсокира».

В Киеве и Харькове, 28 ноября 2019 года, прошла акция в поддержку генерала Дмитрия Марченко, которого подозревают в закупке бракованных бронежилетов.

В шестую годовщину событий Евромайдана, 21 ноября 2019, на Майдане Независимости проходило вече «Ми маємо гідність» (). Вече организованное совместно с «Движением сопротивления капитуляции».

В конце ноября 2019 в знак протеста против принятого накануне запрета проведения любых мероприятий ЛГБТ-сообщества, партия подала до Черновицкого городского совета 365 заявок на проведение различных ЛГБТ-мероприятий.

8 и 9 декабря 2019 партия организовывала акцию «Висадка на Банковій» (), приуроченную к саммиту «нормандской четверки». Участники вышли с целью предупредить украинские власти о недопустимости капитулянтских решений в рамках саммита.

19 декабря 2019 под Шестым Апелляционным судом города Киева активисты партии провели акцию протеста против возможного возвращения национализированного ПриватБанка Игорю Коломойскому под названием «Прибери руки!» (). В итоге суд приостановил рассмотрение дела, пока не будет решения по делу братьев Суркисов.

31 января 2020 под зданием Верховного суда Украины проходил митинг организованный партией против возможного решения суда в пользу Суркисов по делу по национализации ПриватБанка. В результате суд отложил рассмотрение дела на неопределенный срок.

Адвокационная деятельность 
Ещё до начала регистрации партия начала кампанию по поддержке законопроекта по замене налога на прибыль налогом на выведеный капитал. Также партия устроила флешмоб по блокированию законопроекта 6688, который существенно ограничивал свободу в интернете и права провайдеров.

«Демократична Сокира» путем проведения кампании в СМИ, социальных сетях и уличных акций добилась отсрочки принятия кодекса ГТС от НКРЕКП на два месяца. По мнению руководства ДемСокиры, правки этого кодекса давали возможность облгазам, связанным с Дмитрием Фирташем, осуществлять несанкционированный отбор газа из ГТС без последствий для себя.

6 июня 2018 три представителя созданной ОО «Демократична Сокира Орди» набрали наибольшее количество голосов во время выборов в Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины и вошли в её состав.

На выборах в Совет общественного контроля НАБУ в 2019 году близкие к «Демократична Сокира» общественные организации создали коалицию с объединением «Движение ветеранов Украины» и получили 14 из 15 мест.

Медиа-ресурсы 
Многие члены партии изначально публиковались в издании «Пётр и Мазепа» (ПиМ). С 2019 г. Виктор Трегубов покинул ПиМ, который, в свою очередь, отстранился от «ДС» и перестал освещать её деятельность, а основным рупором партии стал интернет-блог Игоря Бигдана.

Структура и руководство 
С самого основания «Демократична Сокира» позиционирует себя, как партия не лидерского типа. Все важные решения принимаются голосованием среди лидеров партии. В Партии есть ячейки в таких городах: Белая Церковь, Бровары, Винница, Днепр, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Ирпень, Краматорск, Луцк, Львов, Мариуполь, Николаев, Одесса, Ровно, Сумы, Харьков, Черкассы, Черновцы, Чернигов.

Политический совет I созыва
Лидер партии: Игорь Щедрин
Политический совет партии: Юрий Гудименко, Александр Нойнец, Антон Швец, Виктор Трегубов

Политический совет II созыва
Лидер партии: Игорь Щедрин
Политический совет партии: Юрий Гудименко, Тарас Котов, Антон Швец, Виктор Трегубов

Финансирование 
Согласно утверждениям основателей партии, одно из базовых источников её финансирования — краудфандинг. Партия регулярно публикует отчеты о расходах и доходов.

Критика 
 После акции «Wетеран WoW» несколько медиа-ресурсов обвинили партию в пренебрежении к погибшим во Второй мировой войне.
 Ряд украинских медиа и общественных активистов обвиняют партию в связях с Администрацией Президента Украины Петра Порошенко, а отдельных её членов в политической работе с экс-нардепом от Партия регионов Юрием Иванющенко и советником президента Порошенко Юрием Бирюковым. Партия подтверждает последний тезис, опровергая предыдущие. Тем не менее, в ряде случаев позиции «ДС» существенно разошлись с позициями сторонников «Европейской солидарности» (партия Порошенко) — в частности, в скандале летом 2020 г. в связи с позицией члена Политсовета ДС Антона Колумбета, подвергшего «ЕС» резкой критике (партия извинилась за его слова, однако Колумбет остался в руководстве), а также в связи с «плёнками Медведчука» (июнь 2021 г.), где «ДС» поддержала любые действия против В. Медведчука, даже если они исходят от противников Порошенко.
 После местных выборов оказалось, что генеральным подрядчиком по проведению т. н. «Опроса Зеленского» стала фирма Сергея Татаренко, кандидата от партии к Броварского городского совета. Политсовет «Демсокиры» распустил Броварскую ячейку, сместила назначенного руководителя организации и объявила об отзыве Татаренко в случае его прохождения в городской совет.

Факты 
 Партия позиционирует себя как «партия троллей», «единственная украинская политическая партия, в которой цирк находится снаружи, а серьёзные вещи внутри, а не наоборот», а также «партия, ориентированная не столько на бабушек в подъездах, сколько на тех, кого бабушки привыкли называть проститутками и наркоманами». По утверждению одного из лидеров партии, публициста Юрия Гудыменко, партия вдохновлялась опытом исландской «Лучшей партии».
 В мае 2019-го года руководитель епархии митрополит Лука объявил, что подал заявление на партию, одного из её руководителей Юрия Гудыменко и голову запорожской ячейки Александра Лебедя за разжигание межрелигиозной розни. Ранее, запорожская ячейка партии объявила, что обнаружила ряд нарушений в пользовании землей Запорожской епархией Украинской православной церкви Московского патриархата в трех местах областного центра. Активисты направили заявления о совершении административных и уголовных нарушений в НацПолицию и Государственную архитектурно-строительную инспекцию. Впоследствии руководитель епархии митрополит Лука объявил, что подал заявление на партию, одного из её руководителей Юрия Гудыменко и голову запорожской ячейки Александра Лебедя за разжигание межрелигиозной розни.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Политические партии Украины
Либеральные партии